Lybochora (ukrainisch und russisch: ) ist eine geografische Bezeichnung in der Ukraine:

 Lybochora (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Lybochora (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir

 Lybochora (Fluss), linker Nebenfluss des Stryj in der ukrainischen Oblast Lwiw